Копейкино — название населённых пунктов в России:
 Копейкино — деревня в Знаменском районе Омской области.
 Копейкино — деревня в Таврическом районе Омской области.